Лоћика може бити:

 Лоћика (Рековац), насеље у општини Рековац, Поморавски округ, Република Србија
 Лоћика (Алексинац), насеље у општини Алексинац, Нишавски округ, Република Србија